Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2007, piątej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2007.

Zawody o Grand Prix Wielkiej Brytanii rozgrywane zostały po raz trzynasty; na Millennium Stadium po raz siódmy.

Ceny biletów

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą (David Howe) oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Edward Kennett i Daniel King). Nazwiska żużlowców zostaną podane na miesiąc przed turniejem. Lista stałych uczestników (z numerami):

 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (6) Hans Andersen (Dania)
 (16) David Howe (Wielka Brytania)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (9) Jarosław Hampel (Polska)
 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (17) Edward Kennett (Wielka Brytania)
 (18) Daniel King (Wielka Brytania)

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpi lider klasyfikacji przejściowej po Grand Prix Danii Nicki Pedersen.

Bieg po biegu 
 Andersen, Jonsson, Nicholls, Howe
 Holta, Žagar, Gollob, Jaguś
 Harris, N.Pedersen, Crump, Hampel
 Lindbäck, B.Pedersen, Adams, Hancock
 N.Pedersen, Lindbäck, Jonsson, Jaguś
 Andersen, Adams, Crump, Gollob
 B.Pedersen, Howe, Holta, Hampel
 Hancock, Harris, Nicholls, Žagar
 Hampel, Hancock, Jonsson, Gollob
 Andersen, Harris, B.Pedersen, Jaguś
 Adams, N.Pedersen, Žagar, Howe
 Crump, Nicholls, Lindbäck, Holta (4d)
 Adams, Harris, Holta, Jonsson (u/w)
 Hampel, Andersen, Lindbäck, Žagar
 Hancock, Crump, Howe, Jaguś
 N.Pedersen, Nicholls, B.Pedersen, Gollob
 Crump, Žagar, Jonsson, B.Pedersen
 Hancock, N.Pedersen, Andersen, Holta
 Harris, Gollob, Howe, Lindbäck
 Nicholls, Adams, Hampel, Jaguś
 Półfinały:
 Crump, Hancock, Andersen, Nicholls
 Adams, Harris, Hampel, N.Pedersen (u/w)
 Finał:
 Harris (6), Hancock (4), Crump (2), Adams (0)

Opis 

Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii zgarnął reprezentant gospodarzy Chris Harris. Było to pierwsze zwycięstwo młodego Brytyjczykach w zawodach w cyklu Grand Prix (był to jego dopiero szósty start w zawodach). Harris został jednocześnie pierwszy Brytyjczykiem, który zwyciężył w rozgrywanym od siedmiu lat turnieju na Millennium Stadium, a drugim (po Martinie Dugardzie brytyjskim tryumfatorem w zawodach o Grand Prix Wielkiej Brytanii.

Na podium stanęli również Amerykanin Greg Hancock oraz Australijczyk Jason Crump, a więc odpowiednio aktualni wicemistrz i mistrz świata.

Polacy wypadli słabo. Do półfinału z ósmego (ostatniego) miejsca awansował – pomimo słabego początku (dwa zera) – Jarosław Hampel i tę pozycję utrzymał w końcowej klasyfikacji. Na jedenastym miejscu został sklasyfikowany Rune Holta (Norweg startujący pod polską flagą). Miejsca 15–16 zajęli pozostali reprezentanci: Tomasz Gollob i Wiesław Jaguś; ten ostatni nie zdobył nawet punktu.

W trzecim biegu taśmę dotknął Jason Crump, który jednak nie został wykluczony z tego biegu.

Do groźnie wyglądającego upadku doszło w trzynastej gonitwie. Szwed Andreas Jonsson atakując po wewnętrznej na łuku Chrisa Harrisa, zahaczył o jego kierownicę i stracił panowanie nad motocyklem. Spadł na prawy bark i następnie uderzył w bandę. Jonsson wstał o własnych siłach, jednak z biegu został wykluczony.

Ciasno było na pierwszym łuku biegu numer szesnaście. Miejsca zabrakło dla Brytyjczyka Scotta Nichollsa, który upadł. Sędzia nie doszukał się winy któregoś z zawodników i dopuścił całą czwórkę do powtórki.

W drugim półfinale (bieg 22.) najlepiej z pierwszego łuku wyszedł Polak Jarosław Hampel. Niestety, na pierwszym łuku upadł lider klasyfikacji generalnej cyklu Duńczyk Nicki Pedersen. W powtórce (już bez Pedersena) Hampel ponownie wyszedł najlepiej jednak został wyprzedzony przez pozostałych rywali.

Finał zaczął się szczęśliwie dla Grega Hancocka. Reprezentant gospodarzy Chris Harris dopiero na ostatnim łuku – stosując nożyce – wyprzedził na mecie Hancocka.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Wielka Brytania
2007
2007 w Walii
Sport w Cardiff